Les Fausses Confidences (1737), pièce de théâtre française de Marivaux ;
 Les Confidences d'Arsène Lupin (1911), recueil de nouvelles françaises de Maurice Leblanc ;
 Confidences (1938), hebdomadaire féminin fondé par Paul Winkler ;
 Confidences (1943), nouvelle française de Marcel Aymé ;
 Confidences sur l'oreiller (Pillow talk) (1959), film américain de Michael Gordon ;
 Les Confidences érotiques d'un lit trop accueillant (1973), film français de Michel Lemoine ;

 Confidences pour confidences (1978), film français de Pascal Thomas ;
 Les Fausses Confidences (1984), film français d’après Marivaux de Daniel Moosmann ;

 Confidences trop intimes (2004), film français de Patrice Leconte ;
 Petites Confidences (à ma psy) (Prime) (2005), film américain de Ben Younger ;
 Confidences (2006), pièce de théâtre française de Florence d'Azémar ;
 Confidences (2007), série télévisée française de Laurent Dussaux ;
  (2010), album canadien de Roch Voisine ;
 Confidences et retrouvailles - Live 2011 (2011), album de Michel Sardou.